Alegro — andamento musical
Allegro (biblioteca) — biblioteca de programação de jogos
Austin Allegro — modelo de automóvel
John Marco Allegro (1923-1988) — arqueólogo, estudioso controverso dos manuscritos do Mar Morto

Desambiguação